

Personnalités 

 René Gabriel Schneider (1867-1938), un professeur d'université et un historien français de l'art.
 René Schneider (1913-1970), un général chilien.
 René Schneider (1973-), un footballeur allemand.

Voir aussi 
 René François Schneyder